Pseudoniem van de Schotse componist John Glenesk Mortimer.
 David Andrews (politicus), Iers politicus.
 David Andrews (acteur), Amerikaans acteur.
 David Andrews (coureur), Engels coureur.